Charles de Foucauld (1858-1916) est un  militaire français devenu explorateur et géographe, puis religieux catholique et linguiste. 

Il a donné son nom  à : 

 L'avenue Charles-de-Foucauld, une voie du  de Paris.
 La Maison Charles de Foucauld, maison de fondation spirituelle.
 La chapelle de Charles de Foucauld, une chapelle catholique à Béni-Abbés en Algérie.
 Charles de Foucauld, un ancien bateau de pêche en bois français, aujourd'hui classé monument historique.
 Le groupe scout Foucauld Marly (GSFM), basé près de Fribourg, en Suisse.
 Plusieurs établissements scolaires en France (dans les villes de Lyon, Nancy, Paris, Schiltigheim)